Belus (mythologie)
Bélus, gemeente in het Franse departement Landes
Belenos, Keltische god van de zon
Belus (Burzum), een muziekalbum van Burzum